В Юникоде область для частного использования () — диапазон кодовых позиций, которые по определению не будут присвоены символам Консорциумом Юникода. В настоящее время в Юникоде содержатся три области для частного использования: одна в основной многоязычной плоскости (U+E000—U+F8FF) и по одной в плоскостях 15 и 16 (U+F0000—U+FFFFF, U+100000—U+10FFFF). Кодовые позиции в этих областях не могут рассматриваться как стандартизированные символы Юникода. Они намеренно не определены, чтобы третьи стороны могли добавлять свои собственные символы, не конфликтуя с задачами Консорциума Юникода. В соответствии с политикой стабильности Юникода, области для частного использования останутся в будущих версиях Юникода.

Таблицы Юникода

Область для частного использования BMP

Дополнительная область для частного использования — A (U+F0000…U+FFFFF)

Дополнительная область для частного использования — B (U+100000…U+10FFFF)

Примечания 

Юникод